Tierschutzgesetz steht für:

 allgemein Gesetze zum Tierschutz, einen internationalen Überblick siehe Tierschutzrecht
 Tierschutzgesetz (Deutschland) (TierSchG)
 Tierschutzgesetz (Österreich) (TSchG)
 Tierschutzgesetz (Schweiz) (TSchG)
 Tierschutzgesetz (Türkei)